Save Me (englisch für Rette mich) steht für:

 Save Me, Lied von Queen (1980)
 Save Me (King Curtis/Aretha Franklin) (1978), siehe Coming Home – Sie kehren heim #Soundtrack
 Save Me (Aimee-Mann-Lied), Lied von Aimee Mann (1999)

Film und Fernsehen:
 Save Me, Originaltitel von Sklave des Verlangens, US-amerikanischer Film von Alan Roberts 
 Save Me (Fernsehserie, 2018), britische Fernsehserie (ab 2018) 
 Save Me – Nicht schon wieder!, US-amerikanische Fernsehserie (2013) 

save me steht für:
 save me – Flüchtlinge aufnehmen!, deutsche Kampagne